«Путешествие в Италию» () — кинофильм режиссёра Роберто Росселлини, вышедший на экраны в 1954 году. Лента частично основана на романе Колетт «Дуэт» (Duo). Первоначально фильм был холодно встречен критикой и зрителями; лишь годы спустя он был высоко оценен критиками и режиссёрами французской новой волны и в настоящее время считается одной из вершин в творчестве Росселлини.

Сюжет 
Британская супружеская пара — Алекс и Кэтрин Джойс — приезжают в Италию, чтобы отдохнуть и решить, что делать с доставшейся им по наследству от покойного дядюшки виллой под Неаполем. Здесь, вдали от дома, Кэтрин с особенной остротой начинает чувствовать, насколько они с Алексом чужие друг другу люди. Он, однако, остаётся совершенно равнодушным к её беспокойству. Когда Кэтрин с грустью и сожалением вспоминает о своём близком друге — рано умершем поэте, Алекс предлагает расстаться и приятно провести время по отдельности. Он отправляется на Капри, где оказывается в компании отдыхающих здесь англичан. Она же посещает музеи и достопримечательности Неаполя, Помпеи и Везувий, сталкиваясь повсюду с напоминаниями о бренности бытия…

В ролях 
 Ингрид Бергман — Кэтрин Джойс
 Джордж Сандерс — Алекс Джойс
 Мария Мобан — Мари
 Анна Проклемер — проститутка
 Пауль Мюллер — Поль Дюпон
 Антони ла Пенья — Тони Бёртон
 Наталья Рэй — Натали Бёртон
 Джеки Фрост — Бетти

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Неаполе
Экранизации произведений Колетт
Чёрно-белые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Италии 1954 года